Die Bezeichnung Verwaltungsgemeinschaft Königstein führen in Deutschland zwei Gebietskörperschaften:

 im bayerischen Landkreis Amberg-Sulzbach, siehe: Verwaltungsgemeinschaft Königstein (Bayern)
 im sächsischen Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, siehe: Verwaltungsgemeinschaft Königstein/Sächs. Schw.